Severi ist der Familienname folgender Personen:

 Martino Severi, italienischer Automobilrennfahrer
 Pietro Severi (1903–1984), italienischer römisch-katholischer Geistlicher Bischof von Palestrina

Severi bezeichnet:

 (30305) Severi, einen Asteroiden